Зайцев Евгений Владимирович:
 Зайцев, Евгений Владимирович (род. 1955) — российский протестантский богослов.
 Зайцев, Евгений Владимирович (1925—2004) — советский государственный хозяйственный и партийный деятель.